А́нхель Рубе́н Кабре́ра (, 9 октября 1939 — 15 ноября 2010) — уругвайский футболист, правый нападающий, игрок сборной Уругвая, за которую провёл шесть матчей и забил два гола.

Биография 
Кабрера первую половину карьеры провёл в «Пеньяроле». Стал лучшим бомбардиром чемпионата Уругвая 1960 года с 14 мячами. В 1961 году забил столько же, но его результат превзошёл Альберто Спенсер с 18 голами.

В 1960 году был в заявке клуба в первом розыгрыше Кубка Либертадорес, но на поле не появлялся. В 1961 году уже играл за «ауринегрос» в следующем розыгрыше главного континентального турнира Южной Америки. Провёл в турнире четыре матча, но в двух финальных играх против «Палмейраса» не играл.

Анхель Рубен — участник чемпионата мира 1962 года, где провёл два матча. Забил один гол в ворота сборной Югославии, а также сыграл против сборной СССР.

Титулы и достижения 
Командные
  Чемпион Уругвая (5): 1960, 1961, 1962, 1964, 1965
 Обладатель Кубка Либертадорес: 1960 (не играл), 1961
 Обладатель Межконтинентального Кубка: 1961

Личные
  Лучший бомбардир чемпионата Уругвая (1): 1960 (14 мячей)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на bdfa.com.ar
 Некролог

Футболисты Уругвая
Игроки сборной Уругвая по футболу
Игроки ФК «Данубио»
Игроки ФК «Монтевидео Уондерерс»
Игроки ФК «Ньюэллс Олд Бойз»
Игроки ФК «Пеньяроль»
Игроки ФК «Уракан Бусео»
Игроки ФК «Эмелек»